Fred G. Martin é um professor universitário estadunidense. Foi o precursor e deu embasamento à criação do Arduino.

Desenvolveu tecnologias de robótica no Media Laboratory (Media Lab) do Massachusetts Institute of Technology a partir de 1986, sendo um dos fundadores da MIT LEGO Robot Design Competition, uma competição anual de design de robôs utilizando blocos LEGO. O seu trabalho na área, inicialmente por diversão, expandiu-se para as possibilidades de percepção, controle e engenharia de design, lecionando robótica para crianças, adolescentes, jovens e adultos desde então.

Enquanto pesquisador em pós-doutorado no Media Lab em 1995, escreveu um artigo com uma análise dos princípios estruturais do sistema LEGO, abordando aspectos técnicos das engrenagens da linha LEGO Technic e sugestões de técnicas construtivas. Este material era parte de um livro-texto sobre robótica a ser publicado no ano seguinte.

Fred Martin atualmente é Professor-assistente de Ciência da Computação na University of Massachusetts em Lowell (UMass Lowell).

Ligações externas
 The Art of LEGO Design por Fred Martin, originalmente publicado no The Robotics Practitioner: The Journal for Robot Builders, vol. 1, nr. 2, Primavera de 1995;
 Site de Fred Martin na UMass

Professores dos Estados Unidos
Lego